Bystrzyk - wieś na Ukrainie

Szczyt i cieki wodne
 Bystrzyk – szczyt Małych Pienin
 Bystrzyk – struga, dopływ Dęby
 Bystrzyk – potok, dopływ Kwisy
 Bystrzyk – potok, dopływ Łomnicy

Zobacz też 
 bystrzyki – ryby z rodziny kąsaczowatych